Silcherstraße steht für:
 Silcherstraße (Duisburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Mitte
 Silcherstraße (Neu-Ulm), siehe Liste der Baudenkmäler in Neu-Ulm
 Silcherstraße (Weinstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weinstadt